Fallout: New Vegas (букв. «Новый Вегас») — компьютерная ролевая игра с открытым миром, разработанная американской компанией Obsidian Entertainment и выпущенная Bethesda Softworks в 2010 году для Microsoft Windows, PlayStation 3 и Xbox 360. В России игра была выпущена компанией 1С. Игра входит в серию и является каноном вселенной Fallout. В 2010—2012 годах вышел ряд переизданий и загружаемых дополнений.

Действие игры происходит в 2281 году в постапокалиптической Америке, спустя двести лет после мировой ядерной войны и вскоре после событий игры Fallout 3. Игрового персонажа, известного просто как Курьер, нанимают для доставки в город Нью-Вегас (бывший Лас-Вегас) ценной посылки, но Курьер становится жертвой ограбления и едва не погибает, а в течение дальнейшей игры пытается вернуть посылку и отомстить своим обидчикам. Игра предоставляет игроку возможность свободно исследовать Нью-Вегас и его окрестности пустоши Мохаве, самостоятельно находить себе задания и участвовать в противостоянии нескольких сторон, сражающихся за власть над городом и дамбой Гувера.

Хотя игра использует тот же игровой движок, что и предыдущая игра в серии — Fallout 3, схожий геймплей, текстуры и ряд заимствованных игровых ресурсов, она не является прямым продолжением Fallout 3, вместо этого используя темы, элементы мира и некоторых персонажей из Fallout 2 и концепции Fallout: Van Buren, отменённого проекта компании Black Isle Studios. New Vegas получила высокие оценки критиков, отмечавших близость игры к корням серии и огромное количество игрового контента, доступного игроку, но указывавших на большое количество программных ошибок и технических проблем. На конец 2010 года было продано свыше 5 миллионов копий игры.

История

Сеттинг 
Действие игры происходит в 2281 году, через 4 года после событий игры Fallout 3 в бывшем Лас-Вегасе, сумевшем благополучно пережить Великую войну 2077 года и последующие тёмные века сохранившемся лучше, чем другие регионы. К этому времени за контроль над городом и его окрестностями ведут борьбу три силы:
 Новая Калифорнийская Республика (НКР) — президентско-парламентская республика, значительно усилившаяся и ставшая более милитаризованной со времён Fallout 2. В ходе продвижения на восток ей удалось покорить большую часть Пустошей Мохаве, где в 2277 году впервые столкнулась с Легионом в битве за Дамбу Гувера.
 Легион Цезаря. Рабовладельческое государство, основанное на культуре Древнего Рима. Возглавляется Цезарем, обладающим неограниченной властью и сумевшим покорить 86 диких племён.
 Мистер Хаус — таинственный бизнесмен из Нью-Вегаса, имеющий в своём распоряжении армию роботов безопасности «Секьюритронов». Образ персонажа имеет несколько первоисточников, включая Говарда Хьюза.

Большая часть игры разворачивается в районе Пустошей Мохаве, расположенных на территории бывших штатов Аризона, Калифорния и Невада. Помимо вышеуказанных сторон, в игре существуют второстепенные фракции: Бомбисты — бывшие жители Убежища, укрывшиеся на военно-воздушной базе Неллис и любящие использовать тяжёлое вооружение; Братство Стали — остатки армии США, занятые поиском технологий, способных нанести значительный вред; Великие Ханы — племя наркоторговцев и налётчиков; Подрывники — жестокая группа сбежавших заключённых НКР. Помимо дамбы и авиабазы, в игре существует дополнительные локации вроде убежищ и солнечной энергетической установки ГЕЛИОС Один.

Сюжет 
Главный герой — курьер (пол и внешность игрок выбирает и настраивает самостоятельно), работающий в фирме «Мохавский экспресс», доставляя очередную посылку (платиновую фишку для казино), попадает в засаду Великих Ханов под руководством некоего Бенни и уже без посылки остаётся умирать в неглубокой могиле. Там его находит и откапывает робот-секьюритрон Виктор, после чего относит героя в городок Гудспрингс к местному доктору Митчеллу. Док излечивает героя, проводит пару опросов и тестов (в том числе и тест Роршаха), дарит ему Pip-Boy, отдаёт костюм жителя убежища, возвращает снаряжение и оружие и отправляет в Пустошь с незначительными наставлениями. Одна из первостепенных задач главного героя — узнать, для чего нужна эта платиновая фишка и кто пытался его убить.

Дальнейшее развитие игры определяется поступками Курьера, и основывается на многочисленных событиях, действиях основных фракций и персонажей. Первая половина сюжетной линии посвящена поискам Бенни, с которым Курьер хочет разобраться и лишить его платиновой фишки. Поступки главного героя по отношению к фракциям и персонажам выливаются в положительную или отрицательную карму. Обнаружив Бенни и фишку, Курьер обнаруживает себя в центре конфликта между тремя главными фракциями региона: Легионом Цезаря, Новой Калифорнийской Республикой и мистером Хаусом. Каждый из них стремится заполучить Дамбу Гувера, которая продолжает работать и снабжать юго-запад чистой водой и электроэнергией и символизирует власть над этим регионом. По ходу игры выясняется, что мистер Хаус — человек из XXI века, сумевший пережить Великую Войну в камере жизнеобеспечения, заказал платиновую фишку ещё до начала боевых действий, но не получил её по причине начала ядерных ударов на территории Вегаса. Фишка оказывается устройством для хранения данных с программой, способной обновить секьюротронов до наивысшего уровня боевой эффективности. Именно Бенни похитил её, желая взять контроль над силами безопасности Хауса и захватить Нью-Вегас с помощью перепрограмированного секьюротрона Йес Мэна.

Курьер узнаёт о нападении Легиона Цезаря на Дамбу Гувера, которую обороняют войска НКР под предводительством генерала Оливера. В зависимости от выбора Курьера, он может уничтожить дамбу, завоевать её для легиона, защитить для НКР или подключить энергетические системы сооружения к сети мистера Хауса, чтобы Хаус или Йес Мэн взяли дамбу под свой контроль. Игра оканчивается рассказом в формате слайд-шоу, показывающим последствия действий Курьера, итог битвы за Дамбу, действия победившей фракции в Нью-Вегасе и Пустошах Мохаве и судьбы второстепенных фракций, на которые влияют их отношения с игроком и отношение доминирующей силы Пустоши Мохаве.

Концовки 
В конечном счёте игроку предстоит определить судьбу Пустошей Мохаве, выбрав одну из игровых сторон, при этом отдав предпочтение, решая судьбы третьих организаций (данная часть игры относится к третьему акту):
 Йес-мэн (квест Ни богов, ни господ) — объединившись с ним, Курьер будет действовать в одиночку (если ему удастся помочь Йес-мэну взять под контроль Нью Вегас и секьюритронов мистера Хауса) и попытается взять Дамбу Гувера самостоятельно (двумя взаимоисключающими способами). Главный герой должен убедить генерала Оливера и легата Лания отступить, в противном случае придётся убить их. В итоге дуэт захватывает дамбу и обеспечивает независимость Нью Вегаса.
 Мистер Хаус (Всё или ничего) — Курьер должен проникнуть в диспетчерскую на дамбе, чтобы установить чип перезагрузки для снабжения энергией армии секьюритронов. Главный герой должен убедить генерала Оливера и легата Лания отступить, в противном случае придётся убить их. Мистер Хаус со своей армией вытесняют НКР и Легион из района Дамбы Гувера, также сохраняя контроль над Нью Вегасом.
 Легион Цезаря (Пришёл, увидел, победил) — Курьер участвует в финальной атаке на дамбу. Пробившись с боем в штаб НКР, он должен добиться капитуляции генерала Оливера или убить его. Легион захватывает дамбу и принуждает НКР к отступлению, тем самым обретя рабовладельческую власть над Нью-Вегасом и Пустошью Мохаве.
 Новая Калифорнийская Республика (Эврика!) — Курьер участвует в обороне дамбы от войск Легиона. Ему предстоит возглавить нападение на лагерь противника, где на встрече с легатом Ланием нужно убедить последнего капитулировать или убить его. НКР выигрывает битву, аннексируя Нью-Вегас и Пустошь Мохаве.

Геймплей

Репутация и диалоги 
Количество фракций в игре побудило разработчиков вернуть систему репутации, которая отсутствует в Fallout 3. Репутация влияет на степень лояльности каждой фракции по отношению к игроку. Каждый выбор отражается на поведении NPC и ситуациях в игровом мире. Высшая степень лояльности фракции даёт игроку доступ к особому убежищу и небольшому бонусу. Низшая степень лояльности проявляется в отряде убийц, посланных ликвидировать героя.

Варианты продолжения диалога зависят от кармы и репутации. Навыки также могут открыть новые варианты ответов в диалогах. Для удачного внушения нужен в определённой мере развитый навык красноречия (в отличие от Fallout 3, где успешное внушение имело фиксированную вероятность для различных реплик, а успех или неудача выбирались случайным образом).

Напарники 
Поведение напарников контролируется с помощью специального интерфейса («Спутниковый круг»), позволяющего давать основные команды без использования текстового диалога как в Fallout 3 (хотя возможность использования текстового диалога имеется). У каждого напарника имеется личный квест. В напарники можно взять только одного человека, мутанта или гуля и одного робота или собаку. Харизма персонажа влияет на силу напарников. Также каждый из спутников добавляет Курьеру специальные способности, которые действуют только до тех пор, пока рядом есть напарник. В обычном режиме, когда здоровье напарников становится равным нулю, они только теряют сознание, и через некоторое время они вновь в строю. В режиме «Хардкор» за здоровьем напарников нужно следить не меньше, чем за своим, ведь в этом режиме напарники будут умирать, а не терять сознание.

Оружие 
В Fallout: New Vegas представлены новые виды оружия и система их модификации. Система модификации оружия позволяет устанавливать (причём безвозвратно) оптические прицелы, изменять скорострельность и вместимость магазина, вес, а также урон, наносимый оружием. Как и в предыдущей игре, имеются уникальные виды оружия, усовершенствованные заранее.

Хардкорный режим 
В Fallout: New Vegas доступен особо сложный «хардкорный» режим, призванный сделать игру более приближенной к реальности, а приключения персонажа — более напряженными. Хотя игра содержит и «обычный» высокий уровень сложности, «хардкорный» режим отличает от него привнесением в игру новых механик или изменением старых: так, в этом режиме все предметы в рюкзаке персонажа, даже такие мелкие, как отдельные патроны, имеют ненулевой вес; персонаж должен регулярно есть, пить и спать, чтобы не умереть от голода или жажды, причем многие источники воды в игре радиоактивны. Сломанные конечности невозможно вылечить самостоятельно, без помощи врача, а лечащие предметы — стимуляторы — восстанавливают здоровье постепенно, а не сразу. По выражению представителя Bethesda Джейсона Бергмана, в появлении в игре хардкорного режима «речь не столько о сложности, сколько о том, чтобы сделать каждое ваше решение, то, как вы играете в игру, намного более осмысленным». Руководитель разработки игры Джош Сойер отмечал, что хардкорный режим появился в игре благодаря отзывам от сообщества игроков в Fallout 3 — многим игрокам игра казалась слишком простой, и среди них пользовались популярностью модификации, дополнительно усложняющие игру. Хардкорный режим можно включить и выключить в любой момент. Игрок, прошедший всю игру в этом режиме, получает специальное достижение.

Мини-игры 
В игре присутствуют слоты, рулетка и блэкджек. Также присутствует игра «Караван». Это особая карточная игра, присущая только Fallout: New Vegas. Также присутствуют мини-игры из Fallout 3, такие, как взламывание компьютеров и взлом замков.

Дополнения 
Характерной отличительной чертой Fallout: New Vegas от его предшественника является то, что все четыре официальных DLC в той или иной степени объединены общим сюжетным лейтмотивом, связанным с Улиссом — курьером «Мохаве Экспресс», отказавшимся выполнять тот самый заказ, который впоследствии достался главному герою игры. Улисс упоминается как в оригинальной игре, так и во всех дополнениях, и появляется лично только в Lonesome Road.
Кроме того, ни одно из DLC не позволит продолжить игру после завершения основной сюжетной линии, как это делало Broken Steel для Fallout 3.

Dead Money (Мёртвые деньги) 
Выпуск Dead Money, первого официального дополнения, состоялся 21 декабря 2010 года для Xbox Live и 22 февраля 2011 года для PS3 и ПК. По сюжету, последовав за радиосигналом, герой попадает в ловушку к человеку по имени Элайджа (бывший старейшина капитула Братства Стали в Мохаве), который пытается с помощью героя и трёх других персонажей проникнуть в казино Сьерра-Мадре. Согласно легенде, в хранилище казино находится огромное сокровище. Вначале главному герою необходимо найти ещё 3-х пленников Элайджи:
 Дог/Бог — супермутант-тень, болен раздвоением личности. Одна его личность — разумный и чуть нагловатый Бог, вторая — тупой и покорный Дог. В конце игрок может как помочь одной из личностей супермутанта взять верх над другой, так и объединить обе его личности в одну, излечив его от безумия. Дог и Бог не могут управлять телом одновременно, можно разбудить или Дога, или Бога, причём способности они дают разные. Основанием для раздвоения личности служит длительное ношение стелс-боя, прибора временной невидимости, оказывающего доказанное отрицательное воздействие на психику.
 Дин Домино — гуль, в довоенное время был известным певцом, наглый и самоуверенный хам. В ходе игры протагонист узнает, что Дин пытался украсть сокровища ещё 200 лет назад, но из-за ядерных боеголовок не успел свершить свой план. Интересно: его довоенные плакаты часто встречаются в Мохаве. Способности: Токсикоман.
 Кристин Ройс — загадочная девушка, которую протагонист находит запертой в мед-автодоке. Её лицо уродуют ужасные шрамы, а сама она частично больна амнезией. В начале не может говорить и указывает жестами, но после обретает возможность говорить, но «чужим» голосом. В дальнейшем выясняется, что Кристин — писец Братства стали, которая хотела убить Элайджу за прошлые обиды. Так же выясняется, что Дин Домино с помощью автодока произвел Кристин пересадку голоса довоенной певицы Веры, чей голос является ключом к открытию сокровища Сьерра-Мадре, что объясняет её первое появление.

До определённого момента любой из них может быть напарником протагониста.

Всё дополнение с его историей есть дань уважения к приключенческому роману Бруно Травена «Сокровища Сьерра-Мадре» и одноимённому кинофильму американского режиссёра Джона Хьюстона  1948 года выпуска .

Honest Hearts (Честные сердца) 
Действие дополнения разворачивается в национальном парке Зайон, штат Юта. В нём игрок становится невольным участником войны между местными племенами дикарей, спровоцированной желанием одного из них присоединиться к Легиону Цезаря. В нём появляются новые враги, способности и оружие, а в сюжете непосредственно действует легендарный и таинственный Джошуа Грэхем, более известный как Горелый, бывший легат и соратник Цезаря и уроженец мормонского города Нового Ханаана, расположенного у берегов Большого Солёного озера.

Old World Blues (Блюз старого мира) 

В Old World Blues игрок узнает о происхождении некоторых мутантов Мохаве, став подопытным в научном эксперименте, который проходит не так уж гладко… Ему предстоит обыскать довоенный исследовательский центр Большая Гора в поисках технологий, которые помогут противостоять похитителям, либо объединиться с ними перед лицом ещё большей угрозы.

Lonesome Road (Одинокая дорога) 
Это дополнение возвращает нас к тому, с чего все и начиналось. Наш герой был не единственным, кому было дано задание доставить платиновую фишку, курьеров было несколько. История этого дополнения сводит нас с Улиссом, другим курьером, который по какой-то причине настойчиво зазывает главного героя в руины города Хоупвиль. Для этого игрок отправляется в область Пустоши, полностью разрушенную метеорологическими экспериментами учёных Большой Горы и взрывами МБР — в «Разлом» (). Интересно, что в одном из мест в игре без дополнений можно найти камень с надписью «Lonesome Road».

Gun Runners’ Arsenal 
Gun Runners' Arsenal добавляет в игру 27 новых видов боеприпасов, 38 новых видов оружия, 40 модификаций для уже существующих или новых видов оружия, одну новую способность. Кроме того, добавляется 21 испытание и 5 достижений.

Ultimate Edition 
3 ноября 2011 года Bethesda объявила о специальном издании Fallout: New Vegas — Ultimate Edition, которое будет включать в себя копию игры и весь загружаемый контент. Оно должно было поступить в продажу 7 февраля 2012 года в Северной Америке и 10 февраля в Европе для PC, PlayStation 3 и Xbox 360. Релиз в России неоднократно переносился: весна 2012 года, 13 июля. Официально издание вышло 24 августа 2012 года и представляет собой английскую версию дополнения с русскими субтитрами. Издание Ultimate Edition доступно для жителей России в сервисе цифровой дистрибуции Steam (в том числе и на русском языке).

Courier’s Stash 
Данное дополнение предоставляет доступ к вещам, которые были даны при предзаказе игры. В дополнение входят 4 набора: Caravan Pack, Classic Pack, Mercenary Pack, Tribal Pack. Каждый набор содержит снаряжение, оружие и медикаменты, которые помогут игроку в начале игры.

Разработка 

В 2003 году компания Interplay Entertainment — предыдущий издатель серии Fallout — в связи с финансовыми трудностями закрыла свою внутреннюю студию Black Isle Studios, ранее разработавшую первые игры серии. Это означало и отмену Van Buren — разрабатываемого Black Isle Studios проекта Fallout 3. Незадолго до окончательного закрытия Black Isle Studios ряд её ключевых сотрудников основал новую независимую студию Obsidian Entertainment. В 2004 году Interplay Entertainment продала права на разработку и издание игры Fallout 3 и ещё двух сиквелов другой компании, Bethesda Softworks; в 2007 году Bethesda Softworks выкупила и остальные права на серию Fallout.

Игра Fallout 3, разработанная Bethesda Game Studios и выпущенная Bethesda Softworks в 2008 году, не использовала наработок Van Buren и заметно отличалась от предыдущих игр серии: если они представляли собой пошаговые игры с изометрической графикой, Fallout 3 помещала игрового персонажа в полностью трехмерный мир с геймплеем, напоминающим шутеры от первого лица, хотя и с добавлением основанной на очках действия системы V.A.T.S.. Игра Fallout 3 приобрела большой критический и коммерческий успех. В то время как Bethesda Game Studios была занята другим проектом — The Elder Scrolls V: Skyrim — Bethesda Softworks привлекла к созданию продолжения Obsidian Entertainment; таким образом, в создании Fallout: New Vegas участвовал ряд разработчиков, ранее работавших над Fallout 2 и отмененной Van Buren, в том числе Крис Авеллон и . Сойер занял пост руководителя разработки, Авеллон исполнял роль сценариста и также руководил разработкой загружаемых дополнений к игре.

Разработка игры началась в феврале 2009 года. New Vegas с самого начала задумывалась как самостоятельная игра, спин-офф, а не продолжение какой-то предыдущей игры серии и не новая «номерная» часть — Джош Сойер предпочитал сравнивать New Vegas с Grand Theft Auto: Vice City. По согласованию Bethesda и Obsidian действие игры было перенесено на запад США по сравнению с Fallout 3, что позволило внести в игру идеи и персонажей из Fallout 2 и отмененной Van Buren, продолжив показанную в этих играх историю бывших западных штатов и расцвета Новой Калифорнийской республики. По словам руководителя Obsidian Фергюса Уркхарта, предложение вновь сделать местом действия игры западном побережье США, а не восточное, было первым же предложением со стороны его студии; разработчики обдумывали возможность вновь показать в игре Нью-Рино, город, уже появлявшийся в Fallout 2. Представители Bethesda не одобрили предложение поместить действие Fallout: New Vegas во временной промежуток между Fallout и Fallout 2 — сделав игру, таким образом, приквелом, а не продолжением Fallout 3; однако дали согласие на помещение действия игры в постапокалиптическую версию Лас-Вегаса. Первоначальный трехстраничный концепт-документ игры на стадии переговоров с Bethesda носил название Fallout: Sin City; позже это название было изменено на Fallout: Vegas и, наконец, Fallout: New Vegas. По одной из начальных задумок Obsidian, у игрока при создании персонажа должен был быть выбор между тремя «расами» — людьми, супермутантами и гулями, но от этой идеи было решено отказаться из-за возможных проблем, связанных с игровым движком.

Сюжет и сеттинг New Vegas во многом опирались на наработки проекта Van Buren, разработкой которого также руководил Сойер. Одним из самых значительных элементов, перенесенных из Van Buren в Fallout: New Vegas, стал Легион Цезаря — одна из группировок, первоначально созданных для Van Buren. Разработчики также включили в игру и другие группировки из предыдущих игр серии Fallout, например, Братство Стали или Новую Калифорнийскую республику, но при этом избегали изображения любой стороны как «доброй» или «злой» — в Fallout: New Vegas группировки были представлены скорее как потенциальные соперники, и игрок в ходе игры мог сотрудничать с любой из них. Из Van Buren также перешёл ряд идей, связанных со спутниками игрового персонажа — более развитые диалоги с ними, собственные задания спутников, более сложная система управления спутниками, чем это было в других играх серии. Как и в предыдущих играх, в New Vegas используется ретрофутуристический стиль, напоминающий об Америке 1950-х годов; при этом New Vegas захватывает и несколько более поздние образы и темы, относящиеся уже к 1960-м. Джош Сойер считал такое расширение органическим, поскольку Fallout и Fallout 2 строились именно на стилистике 1950-х годов, а новая игра — New Vegas — должна была стать их продолжением. Конечной точкой для этого стилистического сдвига по времени служило убийство Джона Кеннеди: разработчики не позволяли себе использовать музыку или другие образы из более поздних эпох.

Чтобы сделать мир игры более достоверным и облегчить ориентирование игрока на местности, Obsidian использовала данные Геологической службы США о реальных окрестностях Лас-Вегаса; кроме того, Джош Сойер лично ездил в Лас-Вегас на мотоцикле и осмотрел местность, на которой находится Лас-Вегас-Стрип. Так, на карту мира игры были нанесены различные реально существующие автомагистрали, а также различные высотные сооружения, видимые издалека. При этом разработчики руководствовались следующим правилом: от каждого ориентира должно было видно три других. Одним из первых введенных в игру ориентиров стал «Динозавр Динки» — огромная статуя тираннозавра в вымышленном городке Новак близ Лас-Вегаса; её реальный прообраз находится в городке , штат Калифорния, в четырёх часах езды от Лас-Вегаса.

Разработка игры заняла полтора года — относительно небольшой срок для игры таких масштабов. Как и Fallout 3, New Vegas использует игровой движок Gamebryo; при этом разработчики постарались улучшить программный код предыдущей игры, усовершенствовать графику, в частности, освещение — так, это позволило показать в игре Лас-Вегас-Стрип с его неоновыми вывесками. Студия Obsidian также усовершенствовала игровые механики, связанные со стрельбой из огнестрельного оружия — так, в New Vegas у оружия появились механические прицелы, что позволяет игроку вести бой, не прибегая к системе V.A.T.S., тогда как в Fallout 3 игрок был вынужден задействовать V.A.T.S. всякий раз, чтобы прицелиться в удаленного врага. Разработчики внимательно следили за сообществом создателей модификаций к Fallout 3 и тем, как авторы таких модификаций преодолевали ограничения игрового движка, даже не имея доступа к исходному коду. Obsidian внедряла в New Vegas полученный таким образом опыт — это касалось, в частности, появления в игре системы модификации оружия, лечения персонажа и режимов сложности игры. Хотя студия и не приняла на работу никого из создателей модификаций к Fallout 3, в начале 2010 года Obsidian наняла Хорхе Сальгадо, создателя модификации Oscuro’s Oblivion Overhaul для The Elder Scrolls IV: Oblivion — его опыт в работе с движком Gamebryo оказался очень ценным для коллектива разработчиков, которые сами такого опыта не имели.

Версия игры для Microsoft Windows использует программный интерфейс Steamworks, созданный компанией Valve — в частности, таким образом были реализованы система достижений, облачное хранение сохранений игры и техническая защита авторских прав (DRM). В июне 2017 года цифровой магазин GOG.com начал продажи версии игры без DRM.

В версии игры для Windows возможно использование различных модификаций, в том числе созданных самими пользователями. Для создания пользовательских модификаций игры Fallout: New Vegas может быть использован выпущенный ранее редактор игры Fallout 3, который носит название G.E.C.K. (Garden of Eden Creation Kit) и его обновление до версии 1.5. Однако наилучшие результаты, использующие все нововведения в игру Fallout: New Vegas, можно получить только с использованием конструктора — Fallout New Vegas — Garden of Eden Creation Kit v1.6, доступный для скачивания на официальном сайте Bethesda.

Fallout: New Vegas была анонсирована в апреле 2009 года. Первый ролик-тизер появился в Интернете в первых числах февраля 2010 года. Двухминутный видеоролик, помимо вида на Нью-Вегас, содержит ставшую эпиграфом к каждой из игр серии Fallout фразу «», которую произносит Рон Перлман. Последнее дополнение к Fallout New Vegas вышло 20 сентября 2011 года.

Озвучивание 
Участие в озвучивании игры приняли: Рон Перлман, Мэтью Перри, Вэйн Ньютон, Уильям Сэдлер, Закари Ливай, Фелиция Дэй, Майкл Дорн, Крис Кристофферсон, Дэнни Трэхо, Джон Доман, Рене Обержонуа, Стивен Блум.

Локализация игры в России осуществлена компанией 1С. Однако, в отличие от Fallout 3, игра представлена в оригинальном озвучивании, переведён лишь текст. Русская версия игры на русский язык не озвучивалась, были переведены (и добавлены в роликах) субтитры, а также элементы интерфейса. Дополнения официально локализованы в издании игры «Ultimate Edition».

Саундтрек 
Музыку к Fallout: New Vegas, так же, как и к её предшественнице, Fallout 3, написал известный композитор Инон Зур. Кроме того, в некоторых местах игры используются композиции Марка Моргана из первых двух частей Fallout. На внутриигровых радиостанциях можно услышать песни 1940-х — 1960-х гг.:

Радио Нью Вегас 
 Дин Мартин — «Ain’t That a Kick in the Head»
 Фрэнк Синатра — «Blue Moon»
 Марти Роббинс — «Big Iron»
 Кей Кайсер — «Jingle, Jangle, Jingle»
 The Ink Spots — «It’s a Sin to Tell a Lie»
 Нэт Кинг Коул — «Love Me As Though There Were No Tomorrow»
  — «Mad About the Boy»
 Бинг Кросби — «Something’s Gotta Give»
 Пегги Ли — «Why Don’t You Do Right?»

Радио Чёрная гора 
 Марти Роббинс — «Big Iron»
  — «Hangover Heart»
 Гай Митчелл — «Heartaches by the Number»
 Эдди Арнольд — «It’s a Sin»
 Пегги Ли — «Johnny Guitar»
  — «Stars of the Midnight Rangers»

Телевидение 
 Нэт Кинг Коул — «Orange Colored Sky»

Отзывы и продажи 

Непосредственно после выхода Fallout: New Vegas получила преимущественно положительные оценки прессы. Обозреватели отмечали как сильные стороны улучшения и в геймплее, и в содержании игры по сравнению с Fallout 3, но при этом отмечали многочисленные технические проблемы и вторичность по отношению к предыдущей игре. New Vegas добилась коммерческого успеха: к ноябрю 2010 в магазины было отгружено более 5 миллионов физических копий игры, и продажи дисков с игрой принесли издателю свыше 300 миллионов долларов; представители Bethesda также описывали цифровые продажи как «значительные» и в целом были «в восторге» от успеха игры. В 2015 году аналитическая фирма EEDAR оценивала общие продажи New Vegas в 11,6 миллионов копий — немного меньше, чем у Fallout 3, но больше, чем у The Elder Scrolls IV: Oblivion. Летом 2018 года, благодаря уязвимости в защите Steam Web API, стало известно, что точное количество пользователей сервиса Steam, которые играли в игру хотя бы один раз, составляет .

В последующие годы после выхода отношение к Fallout: New Vegas изменилось — её называли «культовой» и «классической», противопоставляя как предшествующей Fallout 3, так вышедшей позже Fallout 4. В 2020 году редактор Eurogamer Уэсли Ин-Пул в статье, посвященной десятилетию игры, писал, что пусть New Vegas и страдала на момент выхода от вороха технических проблем, но «за последующее десятилетие репутация игры становилась всё лучше, и к нынешним временам она считается одной из лучших, если не самой лучшей, игрой серии Fallout». Сайт GamesRadar в 2021 году называл New Vegas лучшей игрой серии, «почти идеальным примером того, какой должна быть RPG» «Игромания» в 2020 году ставила New Vegas на второе место в списке лучших ролевых игр десятилетия после «Ведьмак 3: Дикая Охота», заявляя, что содержимое игры — персонажи, квесты, различные «мелочи» — таковы, что New Vegas оставалась бы интересной, даже если бы её перенесли на движок самых старых частей серии.

Примечания

Ссылки 
 

Компьютерные игры 2010 года
Игры для Windows
Игры для PlayStation 3
Игры для Xbox 360
Fallout
Steam-игры
Action/RPG
Игры, сертифицированные для Games for Windows
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Компьютерные игры с альтернативными концовками
Компьютерные игры, изданные Bethesda Softworks
Компьютерные игры, локализованные 1С